Stoian est un patronyme roumain notamment porté par :
Adrian Stoian, footballeur roumain né en 1991.
Alexandra Stoian, biathlète roumaine née en 1982.
Florin Salam, né Florin Stoian, chanteur roumain.
Ion Stoian, homme politique roumain né en 1927.
Monica Stoian, athlète roumaine née en 1982.
Nicu Stoian, joueur de volley-ball roumain né en 1957.

Patronyme roumain